Yurécuaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Yurécuaro, Yurécuaro, ort, 
 Yurécuaro (kommun), Michoacán de Ocampo, 
 Yurécuaro, Maravatío, ort,